O Super Magic Brother é um clube de futebol com sede em Vitória, Seicheles. A equipe compete no Campeonato Seichelense de Futebol.

História 
O clube foi fundado como Seychelles Marketing Board.

Ligações externas 
 Perfil em ogol.com 

Clubes de futebol das Seicheles
Clubes de futebol fundados em 1985